VEB Brauhaus Halle steht für:

 VEB Brauhaus Halle, Werk Glaucha, siehe Freyberg Brauerei
 VEB Brauhaus Halle, Werk Böllberg, siehe Mitteldeutsche Engelhardt-Brauereien